Sühne steht für:
 Sühne, Ausgleich für eine Schuld
 Sühnemaßnahme, eine Repressalie im Krieg

Filme:
 Die Sühne (1917), deutscher Film von Emmerich Hanus
 Sühne (Fernsehserie), japanische Miniserie von Kiyoshi Kurosawa (2012)
 Sühne, Alternativtitel des sowjetischen Films Nach dem Gesetz (1926) von Lew Kuleschow

Literatur:
 Die Sühne (Gorenstein), Roman von Friedrich Gorenstein (1979)
 Die Sühne (Glaeser), Erzählung von Roman Ernst Glaeser (1938)

Siehe auch:
 Schuld und Sühne (Begriffsklärung)
 Späte Sühne